Toyama se poate referi la:

Locuri și organizații 
 Prefectura Toyama, o diviziune teritorială în Japonia, aflată în regiunea Hokuriku, pe insula Honshu
 Municipiul Toyama, o localitate în Japonia, centrul administrativ al prefecturii Toyama
 Stadionul Toyama, un stadion construit pentru scopuri multiple
 Kataller Toyama, club profesional de fotbal, realizat prin fuziunea cluburilor ALO Hokuriku și YKK AP, care folosește stadionul Toyama
 Toyama, Shinjuku, un cartier în sectorul special Shinjuku, zona metropolitană Tokio, Japonia

Persoane 
 , samurai și oficial al perioadei șogunatului Tokugawa, al erei Edo
 , designer și creator al seriei de video jocuri de supraviețuire Silent Hill și Siren
 , lider politic naționalist japonez al începutului secolului al 20-lea și fondator al societății secrete naționaliste Gen'yōsha
 , muzician de stradă japonez și activist politic
 , jucător profesionist de shogi japonez

Nume de familie japoneze